Индонезия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (Корея) в восьмой раз за свою историю, и завоевала одну бронзовую медаль. Сборную страны представляли 29 участников, из которых 6 женщин.

Бронза 
 Стрельба из лука, женщины — Nurfitriyana Saiman, Kusuma Wardhani и Lilies Handayani.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1988 года